Berdzor este un oraș din Republica Nagorno-Karabah.

Vezi și 
AZG.am

Orașe din Azerbaidjan